Мидлсекс има више значења:
 Мидлсекс
 Округ Мидлсекс (Њу Џерзи)
 Округ Мидлсекс (Вирџинија)
 Округ Мидлсекс (Конектикат)
 Округ Мидлсекс (Масачусетс)
 Мидлсекс (Њу Џерзи)
 Мидлсекс (Северна Каролина)